Le terme benzopyrone peut référer aux deux dérivés cétone du benzopyrane, chacun constituant le squelette de base de deux familles de phénylpropanoïdes :

 la chromone (1-benzopyran-4-one), squelette de base de la plupart des flavonoïdes;
 la coumarine (1-benzopyran-2-one), squelette de base des coumarines.